Николай Лачинов: Лачинов, Николай Александрович (1834—не ранее 1917) — русский военный педагог, редактор.
 Лачинов, Николай Емельянович (1795—1876) — российский военнослужащий, флигель-адъютант, генерал-интендант Кавказского корпуса.